Витре (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Витре (Иль и Вилен) — коммуна во Франции, в департаменте Иль и Вилен.
 Витре (Мёрт и Мозель) — коммуна во Франции, в департаменте Мёрт и Мозель.
 Замок Витре — средневековый замок, расположенный в одноимённом историческом городе Бретани.